Berneck kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Berneck, Schweiz, kommun och ort i kantonen Sankt Gallen,

Tyskland 

 Bad Berneck im Fichtelgebirge, ort, Bayern, Oberfranken, 
 Berneck, Altensteig – en ort i Altensteig